dbj – codice ISO 639-3 della lingua ida'an